Натуральне число 936
 936 рік до нашої ери
 936 рік нашої ери